Berchtold
 Berchtold, német családnév
 Berchtold család, osztrák nemesi család (Tirol, Alsó-Ausztria, Magyarország, Cseh- és Morvaország)
Bertold
 Bertold, férfikeresztnév
 Bertold, bajor herceg
 Bertold, IV. merániai herceg
 Bertold, aquileai pátriárka, kalocsai érsek, Gertrúd királyné testvére